Filostefano – storico ellenistico del III secolo a.C.
 Filostefano – generale ellenistico del II secolo a.C.
 Filostefano – poeta comico greco antico di cui si conosce pochissimo